Agaricia är ett släkte av koralldjur. Agaricia ingår i familjen Agariciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenkoraller
Agaricia